Station Landaul-Mendon is een spoorwegstation in de Franse gemeente Landaul et Locoal-Mendon.

Landaul-Mendon